El término Perejil puede referirse a:

 Perejil, planta herbácea usada abundantemente en gastronomía.
 Isla de Perejil, islote de unos 300 × 500 m situada al norte de Marruecos a unos 280 
 Perezgil, personaje de la serie televisiva Barrio Sésamo, en la que solía aparecer junto a la gallina Caponata.
 el nombre común de la planta Chaerophyllum hirsutum.
 el nombre común de la planta Eryngium carlinae.